Ге́ймер:
 Геймер () — человек, играющий в компьютерные игры.

Фильмы 
 Геймер (фильм, 2001) — французский фильм-комедия 2001 года.
 Геймер (фильм, 2009) — американский фильм-боевик 2009 года.

Прочее 
 Геймер (герб) () — польский дворянский герб.

См. также 
 Gamers! — ранобэ 2015 года и основанные на нём манга (2016) и аниме (2017).